Dan Weisskopf, né le  à Bienne dans le canton de Berne en Suisse, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il joue au poste de défenseur.

Carrière en club 
Dan Weisskopf a joué dans toutes les catégories de junior du HC Bienne, jusqu'à la première équipe qu'il rejoindra lors de la saison 2007-2008.
Dès la saison 2008-2009, il joue au Lausanne HC, et partage son temps entre les juniors et la première équipe.

Statistiques  
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2006-2007 || HC Bienne U20 || Juniors Élites B ||40 ||10 ||19 ||29 ||161 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2007-2008 || HC Bienne || LNB ||22 ||0 ||0 ||0 ||2 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|HC Bienne U20||Juniors Élites B||28||17||24||41||124||4||2||2||4||10
|-
|EHC Zuchwil-Regio||||19||2||2||4||14||12||2||0||2||32
|-
|rowspan="3"|2008-2009 || Lausanne HC || LNB ||6 ||0 ||0 ||0 ||4 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|Lausanne HC U20||Juniors Élites A||35||30||33||53||114||13||3||8||11||30
|-
|Star Lausanne HC||||1||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="4"|2009-2010 || Lausanne HC || LNB ||23 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Young Sprinters HC || LNB ||5 ||0 ||1 ||1 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| GCK Lions || LNB ||3 ||0 ||0 ||0 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|HC Tramelan||||-||-||-||-||-||1||1||1||2||0
|-
|2010-2011 || HC Bâle || LNB ||44 || 0|| 4|| 4|| 61|| 4|| 0|| 0|| 0||0
|-
|2011-2012 || HC Bâle || LNB ||37 || 5|| 12|| 17|| 63|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || HC Bâle || LNB ||7 || 1|| 0|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -||-
|-
|rowspan="3"|2013-2014||CP Berne||LNA||14 || 0 || 1 || 1 || 8|| -|| -|| -|| -||-
|-
| HC Bâle || LNB ||17 || 2 || 3 || 5 || 18 || -|| -|| -|| -||-
|-
| Rapperswil-Jona Lakers || LNA ||12 || 2 || 5 || 7 || 6 || 8 || 0 || 4 || 4 || 6
|-
|2014-2015|| Rapperswil-Jona Lakers ||LNA||43 || 3 || 9 || 12 || 22 || 7 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2015-2016||SC Langnau Tigers||LNA||43 || 3 || 6 || 9 || 52 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|rowspan="2"|2016-2017|| SC Langnau Tigers ||LNA|| 36 || 1 || 3 || 4 || 10 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| SC Langenthal ||LNB|| 4|| 0 || 1 || 1 || 0 ||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2017-2018|| Genève-Servette HC ||LNA||1|| 0 || 0 || 0 || 2 ||-||-||-||-||-
|-
| HC La Chaux-de-Fonds ||LNB|| 37 || 2 || 17 || 19 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
|rowspan="2"|2018-2019||HC Ajoie||LNB||31 || 0 || 4 || 4 || 41 ||-||-||-||-||-
|-
| HC Fribourg-Gottéron ||LNA|| 18 ||0 || 1 || 1 || 2 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 	
|-
|2019-2020||HC Olten||LNB||36 || 1 || 10 || 11 || 16 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2020-2021|| HC Olten ||LNB||41 || 3 || 10 || 13 || 67 || 9 || 0 || 4 || 4 || 32
|-
| 2021-2022|| HC Olten || Swiss League ||  ||

Palmarès 
Champion de Suisse de LNB 2008 avec le HC Bienne et 2009 avec le Lausanne HC.

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Bienne
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du GCK Lions
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du HC Bâle
Joueur du CP Berne
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Olten